

Rusland 
 Dalni (Basjkirostan), choetor in de autonome republiek Basjkirostan, district Tsjisjminski
 Dalni (Chanto-Mansië), posjolok in de autonome republiek Chanto-Mansië, district Kondinski
 Dalni (Komi), posjolok in de autonome republiek Komi, stedelijk district Oechta
 Dalni (kraj Kamtsjatka), posjolok in de kraj Kamtsjatka, district Jelizovski
 Dalni (oblast Leningrad), posjolok in de oblast Leningrad, district Gatsjinski
 Dalni (oblast Lipetsk), posjolok in de oblast Lipetsk, district Dobrovski
 Dalni (oblast Samara), posjolok in de oblast Samara, district Aleksejevski
 Dalni (Tsjoekotka), verlaten posjolok in de autome okroeg Tsjoekotka, district Bilibinski

 Dalni (rivier), rieviertje op het schiereiland Kamtsjatka, zijrivier Kozyrevskaja, stroomgebied rivier Kamtsjatka

Kraj Krasnodar 
 Dalni (district Goelkevitsjki), posjolok in het district Goelkevitsjki
 Dalni (district Dinskoj), posjolok in het district Dinskoj
 Dalni (district Jejski), posjolok in het district Jejski
 Dalni (district Novokoebanski), posjolok in het district Novokoebanski
 Dalni (district Starominski), posjolok in het district Starominski
 Dalni (district Tbilisski), choetor in het district Tbilisski

Oblast Orenburg 
 Dalni (district Aleksandrovski), posjolok in het district Aleksandrovski
 Dalni (district Totski), posjolok in het district Totski

Oblast Rostov 
 Dalni (district Doebovski), choetor in het district Doebovski
 Dalni (district Proletarski), choetor in het district Proletarski

Nova Zembla 
 Dalni (Barentszzee), eiland van de eilandengroep Nova Zembla in de Barentszzee
 Dalni (Karazee), eiland van de eilandengroep Nova Zembla in de Karazee